Анатолий Шелест:
 Шелест, Анатолий Борисович (род. 1955) — советский футболист, полузащитник, российский тренер.
 Шелест, Анатолий Шмуэль (род. 1957) — израильский художник.